Un musée napoléonien ou musée Napoléon est un établissement qui conserve et expose des objets et documents relatifs à la période napoléonienne.

Musée Napoléon 
En 1803, le musée du Louvre est rebaptisé musée Napoléon. Jusqu'en 1814, le musée Napoléon a été le plus prestigieux musée du monde grâce à l'ampleur de ses collections qui ont été constituées par les anciennes collections royales et les collections saisies dans les églises et aux émigrés , ainsi que par les prises de guerre des armées de la République, en Italie, Belgique, Hollande, Prusse et Autriche. En 1815, après la seconde abdication de Napoléon, près de  ont été restituées.

L'Hôtel national des Invalides 
L'Hôtel national des Invalides est le lieu de la dernière demeure de l'Empereur : la tombe de Napoléon abritée depuis 1840 sous le Dôme des Invalides accueille chaque année des visiteurs venus du monde entier.

Les collections du musée de l'Armée sont également parmi les plus riches d'Europe pour la période du Premier Empire. Au-delà des témoignages historiques de la vie militaire et des campagnes napoléoniennes, les salles du musée présentent une large collections d’œuvres d'art (dont le très célèbre tableau d'Ingres) ainsi que des souvenirs personnels de l'Empereur.

Musées nationaux napoléoniens 
 le musée national du château de la Malmaison ;
 le musée Napoléon  du château de Fontainebleau ;
 le musée national du château de Bois-Préau ;
 le musée de la Maison Bonaparte à Ajaccio ;
 le musée napoléonien de l'île d'Aix.

Autres musées napoléoniens en France  
 le musée napoléonien du château de Grosbois (Val-de-Marne) ;
 le musée naval et napoléonien, à Antibes (Alpes-Maritimes) ;
 le musée Napoléon  de Brienne-le-Château (Aube) ;
 le musée Napoléon du château de la Pommerie (Dordogne) ;
 le musée Napoléon du musée et Parc Noisot de Fixin (Côte-d'Or) ;
 la collection napoléonienne du musée Fesch à Ajaccio ;
 le musée Napoléon de Seclin (Nord).

Musées napoléoniens dans les autres pays 
 le museo Napoleonico à Rome en Italie ;
 le museo Napoleónico à La Havane à Cuba ;
 le musée napoléonien et les archives du Palais princier à Monaco ;
 le Napoleonmuseum du château d'Arenenberg en Suisse ;
 Domaines français de Sainte-Hélène ;
 la ferme du Caillou, près de Waterloo en Belgique ;
 la collection napoléonienne de la Villa di San Martino sur l'île d'Elbe.

Voir aussi

Articles connexes 

 Études napoléoniennes

Liens externes 
 Site des musées nationaux napoléoniens
 Collections relatives aux Premier et Second Empires
 Hôtel national des Invalides - Musée de l'Armée
 Le Musée napoléonien de La Havane

Références

Napoleon
Napoléon Bonaparte

en:Musée du Louvre#French Revolution